Vicente de Portugal é um nome comum a dois infantes portugueses da primeira dinastia:
 Vicente de Portugal, filho mais novo de D. Afonso II
 Vicente de Portugal, filho mais novo de D. Afonso III

Desambiguação
Família real portuguesa